The Hague Academic Coalition
 Azijnzuur, vooral in de analytische chemie vaak afgekort tot HAc
 Hospital Antiseptic Concentrate, een antiseptisch middel met chloorhexidine en cetrimoniumbromide als werkzame bestanddelen
 Houtland AtletiekClub, een atletiekvereniging uit West-Vlaanderen met enkele (ex-)Belgisch Kampioenen in hun rangen
 Le Havre Athletic Club, een Franse sportclub
 Le Havre Athletic Club (voetbal), de voetbalafdeling van deze club